УЕФА Лига Европе 2011/12. је трећа сезона под новим именом за такмичење претходно познат као Куп УЕФА.

Такмичење је почело квалификацијама 30. јуна 2011, а завршено финалном утакмицом 9. маја 2012. на Националном стадиону у Букурешту.

Учешће екипа 
У УЕФА лиги Европе 2011/12. учествовала су 194 представника 53 национална савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту. Победник УЕФА Лига Европе 2009/10., АтлетФико Мадрид има обезбеђено место у групи, чак иако не добије место преко своје домаће лиге.

Квалификациона шема Лиге Европе 2010/11.
 Савези рангирани од 1 до 6 ће имати по 3 клуба у квалификацијама 
 Савези рангирани од 7 до 9 ће имати по 4 клуба у квалификацијама
 Савези рангирани од 10 до 51 ће имати по 3 клуба (осим Лихтенштајна који ће имати 1 клуб јер нема национално првенство))
 Савези рангирани од 52 до 53 ће имати по 2 клуба 
 3 екипе победнице у Фер-плеју у сезони 2010/11.
 33 екипе елиминисане из Лиге шампиона 2011/12 прелазе УЕФА лигу Европе

Рангирање савеза 

Белешка
 (ФП): Додатни фер-плеј представници (Норвешка, Енглеска, Шведска)
 Број екипа не укључују екипе пребачене из Лиге шампиона 2011/12.

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (52 екипе)
 20 другопласираних екипа из савеза рангираних од 33-53 (изузев Линхенштајна) 
 29 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 22-53 (изузев Линхенштајна) 
 3 екипе победника у Фер плеју
 Друго коло квалификација (80 екипа)
 26 екипа победница из првог кола
 25 победника националних купова из савеза рангираних од 29-53
 14 другопласираних екипа из савеза рангираних од 19-32
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-21
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9
 Треће коло квалификација (70 екипа)
 40 победника другог кола квалификација 
 13 победника купова из савеза рангираних од 16-28 
 3 другопласиране екипе из савеза рангираних од 16-18 
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 10-15 
 3 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Француског Лига купа) 
 2 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 (победник Енглеског Лига купа, (минус упражњено место Атлетика Мадрид))
 Плеј оф коло(76 екипа)'''
 35 победника из трећег кола квалификација 
 17 победника купа из савеза рангираних од 1-17 
 3 трећепласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 4-6 
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 1-3 
 15 поражених у Лиги шампиона 2011/12. треће коло квалификација
 Групна фаза (48 екипа)
 38 победника из плеј оф кола 
 10 поражених из Плеј офа Лиге шампиона 2011/12.
 Финална фаза (32 клуба)
 12 победника из групне фазе 
 12 другопласираних из групне фазе
 8 трећепласираних екипа из групне фазе Лиге шампиона 2011/12.

Екипе

Календар такмичења

Квалификације 
Жреб за прва два кола квалификација одржан је 20. јуна 2011. у Ниону, Швајцарска.

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране код првоименованих клубова 30. јуна, а реванш сусрети 7. јула 2011.

|}
 Напомена 1: Редослед мечева промењен после жребања.

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране код првоименованих клубова 14. јула, а реванш сусрети 21. јула 2011.

|}
 Напомена 2: Редослед мечева промењен после жребања.

Треће коло квалификација 
Прве утакмице трећег кола квалификација одигране су 28. јула, а реванш мечеви 4. августа.

|}
 Напомена 3: Редослед мечева промењен после жребања.

Коло плеј-оф 
Прве утакмице плеј-офа су одигране 18. августа а реванш мечеви 25. августа.

|}

 Напомена 4: Фенербахче је због умешаности у намештање утакмица избачен из Лиге шампиона 2011/12. па је његово место заузела екипа Трабзонспора. Због тога је реванш меч отказан а Атлетик Билбао се аутоматски квалификовао за Лигу Европе.

Такмичење по групама 
Жреб за групну фазу одржан је у Монаку 26. августа 2011.. У такмичењу учествује 48 клубова од којих је 38 из плеј офа ове Лиге и 10 клубова који су поражени у колу плеј офа Лиге шампиона 2011/12.. Клубови су подељени у 12 група са по четири екипе. Такмичење је почело 15. септембра и трајало до 15. децембра 2011.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Утакмице су одигране 14/16. фебруара и 22/23. фебруара 2012.

|}

Осмина финала 
Утакмице су одигране 8. и 15. марта 2012.

|}

Четвртфинале 
Утакмице су одигране 29. марта и 5. априла 2012.

|}

Полуфинале 
Утакмице су одигране 19. априла и 26. априла 2012.

|}

Финале 

Финале је одиграно 9. мајa на Националном стадиону у Букурешту.

Види још 
 Лига шампиона 2011/12.

Референце и напомене

Спољашње везе 
 сајт УЕФА Лига Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2011/12. у УЕФА такмичењима